Dideba (,  Louange en géorgien), fut l'hymne national de la Géorgie, entre 1918 et 1920, puis entre le  et le , avant d'être remplacé par l'hymne actuel. Il fut écrit et composé par Kote Potskhverashvili (1889–1959).

Paroles

Paroles en géorgien

Transcription 
L'apostrophe indique que la consonne occlusive ou affriquée qui précède est glotalisée. Il s'agit de la transcription selon l'usage courant en français

Traduction 

Hymne national
Symbole de la Géorgie